Дека́рт () — многозначное имя собственное.

 Декарт, Рене (1596—1650) — французский учёный.
 Декарт — редкое имя. Известный носитель: Декарт Овсепович Аветисян
 Декарт — город во Франции.
 Декарт — кратер на видимой стороне Луны.
 Декарт — программное обеспечение.
 Декарт — кантон в департаменте Эндр и Луара, Франция.
 Декарт — пароходофрегат французского флота времён Крымской войны.